Sint Jan (Sint-Jan), Sint Joannes (Sint-Joannes), of Sint Johannes (Sint-Johannes) kan verwijzen naar:

Personen
Een aantal heiligen:
 Sint Jan Baptist: Johannes de Doper
 Sint Jan Evangelist: de apostel Johannes
 Jan Berchmans: Vlaams jezuïet
 Sint Jan Guldenmond: Johannes Chrysostomus
 Sint Jan van Nepomuk: Johannes Nepomucenus
 Sint Jan de Deo: Johannes de Deo
 Sint Jan van Chinon: Johannes van Chinon

Kerken
Soms is de naam van Sint-Janskerk veranderd in Janskerk. Voor een overzicht zie Sint-Janskerk (doorverwijspagina).

Dagen
 Sint Jansdag (24 juni): herdenking van de geboorte van Johannes de Doper
 Sint Jansavond (23 juni): vooravond van Sint Jansdag, bekend vanwege de midzomerfeesten
 Sint Jan in de Winter (27 december), het feest van de apostel Johannes

Gehuchten, wijken en dorpen
 Sint-Jan (Ieper), een deelgemeente van Ieper
 Sint-Jan (Kortrijk), een stadswijk in Kortrijk
 Sint-Jan (Wingene), een gehucht in Wingene
 Sint-Jan ten Heere, een gehucht in de gemeente Veere

Molens
 Sint Jan (Stramproy), Stramproy
 Sint Jan (Veldhoven), Veldhoven
 Sint-Janshuismolen, Brugge

Bruggen
 Sint Jansbrug (doorverwijspagina)

Ziekenhuizen
 AZ Sint-Jan, Brugge
 St Jansdal, Harderwijk
 St Jansgasthuis, Weert
Kliniek Sint-jan, kruidtuin (jardin Botanique)Brussel

Scholen 
 Zie Sint-Janscollege
Zie middenschool Sint-Jan

Sport
 Sint Jan Basket, een basketbalvereniging in Antwerpen

Vrijmetselarij
Loge Sint Jan (Nederland), een loge in Den Haag
Loge Sint Jan (Nederlands-Indië), een voormalige loge in Bandung
Sint-Jan-Ter-Duinen, loge in Koksijde

Zie ook 
San Juan, doorverwijspagina
Saint-Jean, doorverwijspagina
Saint John, doorverwijspagina